Киф — многозначное понятие.

Фамилия 
  (род. 1970) — американский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Юта Джаз» (1997, 1998), бронзовый медалист Панамериканских игр (1991).
 Киф, Адам (род. 1984) — канадский хоккеист, брат Шелдона Кифа.
  (Роберт Фрэнсис Киф; 1882—1964) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Нью-Йорк Хайлэндерс» и «Цинциннати Редс».
 Киф, Вероника (род. 1991) — канадская женщина-борец, чемпионка Канадских игр в весе до 80 кг (2009) и Панамериканского чемпионата по борьбе в весе до 72 кг (2018).
  (род. 1958) — британский дипломат, посол Великобритании в Грузии (2007—2010) и Сербии (с 2014).
  — британский католический священник, епископ Килдэра и Лохлина (1752—1788).
 Киф, Джим — американский бегун, чемпион США по бегу на 3 мили (1963).
  (1867—1935) — американский бейсболист, игрок Национальной лиги в составе клуба «Вашингтон Нэйшнлс».
  (1897—1978) — американский бейсболист, игрок Американской лиги в составе клубов «Филадельфия Атлетикс» и «Кливленд Индианс».
 Киф, Кеннет — американский яхтсмен, бронзовый медалист Чемпионата мира в классе «Звёздный» в паре с Полом Кайярдом (1984, 1985).
  (род. 1946) — американский карикатурист газеты «The Denver Post», лауреат Пулитцеровской премии за карикатуру (2011).
  (1844—1933) — канадский политик, мэр столицы провинции Новая Шотландия Галифакса (1892—1895).
 Киф, Марджи — американская пловчиха, серебряная медалистка Чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 5 км на открытой воде (2005).
 Киф, Патрик — канадский хоккеист, бронзовый медалист Чемпионата мира по уличному хоккею (2019).
  (род. 1976) — американский писатель и журналист, лауреат Национальной журнальной премии за лучшую публикацию (2014).
  (род. 1980) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула (2008, 2010, 2019).
  (род. 1968) — британский музыковед, профессор музыки Шеффилдского университета (с 2008).
  (род. 1947) — американский антрополог, заведующая кафедрой антропологии Аппалачского университета (1993).
  (1857—1933) — американский бейсболист и спортивный судья, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1888, 1889), член Национального зала славы бейсбола (с 1964).
  (1911—1960) — американская художница по текстилю, чьи работы входят в частности в собрания музея «Метрополитен» и Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт.
  (1887—1952) — американский политик, член Палаты представителей (1939—1951).
 Киф, Шелдон (род. 1980) — канадский хоккеист и тренер, брат хоккеиста Адама Кифа.
  (1893—1965) — игрок в американский футбол.
 Киф, Энтони — австралийский роллер, бронзовый медалист Всемирных игр в спидскейтинге в заездах на 5000 м (1985, 1989)

Другое 
 Киф — североафриканское название наркотического средства гашиш.

См. также